Il s'agit de la  du Championnat d'Europe de football féminin qui se tient tous les deux ou quatre ans et est organisé par l'UEFA.

La phase finale se déroule en Scandinavie (Suède et Norvège) entre le 29 juin et le , et réunit huit nations. Toutes les équipes ont dû passer par la phase de qualification pour prendre part au tournoi.

L'Allemagne, tenante du titre, conserve son trophée en s'imposant 2-0 en finale contre l'Italie. Il s'agit du quatrième titre européen de l'Allemagne.

Présentation

Stades 

Les villes accueillant les matches : 
 Karlskoga
 Karlstad
 Moss
 Lillestrøm
 Oslo

Équipes participantes 

Les 8 équipes :

Phase finale

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Dernier carré

Liens externes 

  Euro 1997 sur uefa.com.
  Euro 1997 sur rsssf.com

1997
Football en 1997
Championnat d'Europe en 1997
Événement sportif international en Suède
Sport en Suède en 1997
1997 en Norvège
Relations entre la Norvège et la Suède